La liste de grottes d'Estonie présentée ci-dessous est un échantillonnage de cavités souterraines naturelles (grottes, gouffres,..) ou artificielles estoniennes.

Les noms communs «  » et «  » en estonien signifient « grotte » et son pluriel « grottes » en français ; le nom commun estonien «  » signifie « gouffre » en français.

Entre parenthèses sont indiqués la commune puis le comté d'Estonie dans lesquels s'ouvre chaque cavité.

  (Jõelähtme, Harju)
  (Orava, Põlva)

Autres cavités d'un développement inférieur à 30m:

  (Haaslava, Tartu)
  (Vaste-Kuuste et Põlva, Põlva)
  (Saarde, Pärnu)
  (Tartu, Tartu)
  (Helme, Valga)
  (Abja,Viljandi)
  (Toila, Viru-Est)
  (Tallinn, Harju)
  (Meremäe, Võru)
  (Karksi, Viljandi)
  (Helme, Valga)
  (Tarvastu, Viljandi)
  (Hiiu, Hiiu)
  (Abja, Viljandi)
  (Karksi, Viljandi)
  (Tarvastu, Viljandi)
  (Helme, Valga)
  (Meremäe, Võru)
  (Urvaste, Võru)
  (Viljandi (vald), Viljandi)
  (Saue, Harju)
  (Tarvastu, Viljandi)
  (Sõmerpalu, Võru)
  (Rõuge, Võru)
  (Veriora, Põlva)
  (Harku, Harju)
  (Tori, Pärnu)
  (Kuusalu, Harju)
  (Abja, Viljandi)
  (Halliste, Viljandi)
  (Nõo, Tartu)
  (Vihula, Viru-Ouest)
  (Viimsi, Harju)
  (Kose, Harju)

Géographie de l'Estonie
Spéléologie